

Cinema 
 Un amore tutto suo (While You Were Sleeping) – film del 1995 diretto da Jon Turteltaub

Musica 
 While You Were Sleeping – album di Classified del 2007
 While You Were Sleeping – singolo di Elvis Perkins del 2007

Televisione 
 Dangsin-i jamdeun sa-i-e (While You Were Sleeping) - serial televisivo sudcoreano del 2017 diretto da Oh Choong-hwan